Chalkiope oder Chalciope () bezeichnet mehrere Figuren der griechischen Mythologie:
 Chalkiope (Tochter des Aietes), die Frau des Phrixos
 Chalkiope (Tochter des Eurypylos), Tochter des Königs von Kos, Geliebte des Herakles
 Chalkiope (Gattin des Aigeus), eine Tochter des Rhexenor (oder Chalkodon), später Frau des Aigeus
 eine Tochter des Alkon